Барла има више значења:

 Барла (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Барла (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Општина Барла (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији